Vorderhaid ist der Ortsname von

 Vorderhaid (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Vorderhaid (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern